A-ліга 2016 — 27-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Стартував 2 березня 2016 року. Команди зіграли у 4 кола, після яких 8-ма команда мала залишити елітний дивізіон, 7-ма команда зіграти перехідні матчі, а кращі 6 команд провели ще одне коло. Титул чемпіона здобув Жальгіріс (Вільнюс).

Клуби 
Команда Шяуляй відмовилась від участі в змаганнях через фінансові проблеми.

Турнірна таблиця (регулярний чемпіонат) 

 

Примітки: 
1. Клуб Кауно Жальгіріс після закінчення сезону повинен був вибути з А-ліги, однак команду, яка перемогла у другому за рангом дивізіоні, звинуватили у договірних матчах. У результаті Кауно Жальгіріс залишився у А-лізі на наступний сезон.

Позначення:

Результати

Тури (1-14)

Тури (15-28)

Турнірна таблиця (чемпіонський раунд) 

 

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Найкращі бомбардири

Плей-оф 
За результатами плей-оф (за рахунок більшої кількості голів, забитих у виїзному поєдинку) команда Утеніс залишилась в А-лізі на наступний сезон.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 листопада 2016

|}

Примітки

Посилання 
 «А» Ліга Литви
 А ліга на soccerway 
 Чемпіонат Литви на сайті uefa 

2016
Литва
2016 у Литві